«Парни побоку» () — американский комедийно-драматический фильм 1995 года режиссёра Герберта Росса, это была последняя картина, в которой он выступил в качестве режиссёра. Сценаристом выступил Дон Рус.

Сюжет 
Джейн (Вупи Голдберг), певица из ночного клуба, находит по объявлению попутчицу, чтобы добраться из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Ей оказывается Робин (Мэри-Луиз Паркер). Робин, у которой обнаружили положительный диагноз на ВИЧ, пребывает в растерянности, она хочет поменять свою жизнь и именно для этого задумывает поездку. Джейн же просто хочет сменить город.

Во время дороги они становятся друзьями и решают заехать к Холли (Дрю Бэрримор), знакомой Джейн. Холли беременна, они сталкиваются с её сожителем Ником. Ник потерял деньги и считает, что их украла Холли. В ходе конфликта женщинам удается одолеть буйного Ника, они привязывают его к стулу и оставляют. Холли отправляется вместе с ними.

По дороге они узнают, что Ника нашли мертвым и Холли объявлена в розыск. Не доезжая до Лос-Анджелеса, они вынуждены остановиться в Аризоне из-за плохого самочувствия Робин. Робин потеряна, она чувствует, что остается одна со своим страхом смерти. Джейн понимает, что Робин для неё стала значить больше, чем подруга. Беспечная Холли заводит знакомство с полицейским Эйбом (Мэттью Макконахи) и собирается выйти за него замуж.

Напряженность ситуации и отношений повергает женщин в мучительные переживания. Холли вынуждена признаться Эйбу, что она в розыске. Попытка Джейн заботиться о Робин вызывает у той агрессию. Самой же Робин становится всё хуже и хуже.

Холли отдают под суд. Но преданный Эйб остается с ней. Во время заключения у Холли рождается ребёнок. Поддержка Джейн и Робин помогает избежать приговора. Робин и Джейн мирятся. Джейн остается с Робин до самого последнего дня её жизни. Робин понимает, как глубоки были чувства Джейн.

Актёрский состав

Награды 
Фильм получил следующие награды:

Восприятие 
Фильм получил положительный отклик от критиков.

На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 74 %, что основано на 34 рецензиях критиков со средней оценкой 6 из 10.

Касса 
Фильм не стал хитом кассовых сборов, хотя и убытков не принёс.

Саундтрек 
Саундтрек фильма полностью состоит из работ женщин, в том числе лесбийских икон: Мелиссы Этеридж, Джоан Арматрейдинг и Indigo Girls. Хитовым синглом из саундтрека к фильму стала песня «You Got It», которая достигла места № 33 в чарте синглов Billboard Hot 100.

Треклист 
 Бонни Райт — «You Got It» — 3:27
 Мелисса Этеридж — «I Take You with Me» — 4:50
 Шерил Кроу — «Keep On Growing» — 5:27
 Indigo Girls — «Power of Two» — 5:23
 Стиви Никс — «Somebody Stand By Me» — 5:06
 Pretenders — «Everyday Is Like Sunday» — 3:42
 The Cranberries — «Dreams» — 4:32
 Энни Леннокс — «Why» — 4:54
 Сара МакЛахлан — «Ol ''55» — 4:14
 Джоан Арматрейдинг — «Willow» — 4:04
 Джонелл Моссер — «Crossroads» — 2:49
 Вупи Голдберг — «You Got It» — 3:03
 Бонни Райт — «You Got It» — 3:26

Есть несколько песен из фильма, которые не включены в официальный альбом саундтреков, например, версия «Take Me To The River» Тони Чайлдса и версия «Magic Carpet Ride» от Boxing Gandhis.

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1995 года
Фильмы Герберта Росса
Фильмы по сценариям Дона Руса
Трагикомедийные фильмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы о СПИДе
Роуд-муви США
Фильмы Regency Enterprises
Фильмы Warner Bros.